Пародія:

 Пародія — комічне або сатиричне наслідування іншого художнього твору
 Пародія — рід сукулентних рослин з родини Кактусових